Vilanovensi – abitanti di Fazenda Vilanova
Vilanovensi – abitanti di Vila Nova do Piauí
Vilanovensi – abitanti di Vila Nova do Sul
Vilanovensi – abitanti di Vila Nova dos Martírios